Tsjochataoeri (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Goeria
 Tsjochataoeri (plaats), centrum van bovenstaande gemeente